Млоцины - топоним:

 Млоцины — район в северной части Варшавы.
 Млоцины — станция Варшавского метрополитена.